

Sigle 
 Bernard-Henri Lévy (1948), imprenditore, filosofo e giornalista francese.
 Bibliotheca hagiographica latina

Codici 
 BHL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahia de Los Angeles (Messico)